Čertovka může být :

 Čertovka – vltavský náhon (umělý kanál) v Praze oddělující ostrov Kampa od Malé Strany
 Andělka a Čertovka – skalní útvary ve Šlapanicích v okrese Brno-město, přírodní památka
 Čertovka (přítok Doubravy) – pravostranný přítok řeky Doubravy v okresech Chrudim a Kutná Hora
 Čertovka (Petříkov) – les u Petříkova ve Středočeském kraji v okrese Praha-východ
 Čertovka (odvodňovací štola), odvodňovací štola u obce Klínec v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji
 Čertovka (Červené Pečky), osada vesnice Dolany u Červených Peček

Související články 
 Čert (rozcestník)